Poplutz ist der Nachname u. a. folgender Personen:
 Georg Poplutz, deutscher Sänger (Tenor)
 Uta Poplutz (* 1971), deutsche röm.-kath. Theologin